Progreso bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Progreso (Coahuila)
 Municipio Progreso de Obregón (Hidalgo)
 Municipio Progreso (Yucatán)